John Ross "Johnny" Ewing III a Dallas című sorozat egyik szereplője. A karakter a történetben Jockey és Samantha fia. Johhny 1979. április 6-án született. Az apja, valamint a nagyapja után nevezték el, így ő lett a III. John Ross Ewing. Omri Katz jól játszotta a szerepét 1983-tól egészen a sorozat végééig, 1991-ig. Majd később 1996-ban a Dallas: Jockey visszatér című filmben is ő alakította Johnny-t. 2011-ben fiatal Josh Henderson nevű színészt kérték fel, hogy a Dallas folytatásában ő játssza a felnőtt Johnny-t. Josh elfogadta a szerepet, így jelenleg ő alakítja Jockey fiának a szerepét.

Fordítás
 

Dallas-szereplők